Ка́менка — село в Україні, у Вишгородського району Київської області. Населення становить 50 осіб. Відстань до райцентру становить близько 35 км і проходить автошляхом .

Географія 
Селом тече річка Кам'янка.

Галерея 

Села Київської області